

Сезон 2000/2001

Кубок Азиатских чемпионов 2000/2001 
 Участник: Дустлик (Ташкентский в.) — чемпион Узбекистана 1999

Кубок обладателей кубков Азии 2000/2001 
 Участник: ФК Самарканд — финалист Кубка Узбекистана 1999/2000

Сезон 2001/2002

Кубок Азиатских чемпионов 2001/2002 
 Участник: Насаф (Карши) — бронзовый призёр чемпионата Узбекистана 2000

Кубок обладателей кубков Азии 2001/2002 
 Участник: Пахтакор (Ташкент) — обладатель Кубка Узбекистана 2000/2001

Сезон 2002/2003

Лига чемпионов АФК 2002/2003 
 Участник: Нефтчи (Фергана) — чемпион Узбекистана 2001

 Участник: Пахтакор (Ташкент) — второй призёр чемпионата Узбекистана 2001

Сезон 2004

Лига чемпионов АФК 2004 
 Участник: Пахтакор (Ташкент) — чемпион Узбекистана 2003

 Участник: Нефтчи (Фергана) — второй призёр чемпионата Узбекистана 2003

Сезон 2005

Лига чемпионов АФК 2005 
 Участник: Пахтакор (Ташкент) — чемпион Узбекистана 2004

 Участник: Нефтчи (Фергана) — второй призёр чемпионата Узбекистана 2004

Сезон 2006

Лига чемпионов АФК 2006 
 Участник: Пахтакор (Ташкент) — чемпион Узбекистана 2005

 Участник: Машъал (Мубарек) — второй призёр чемпионата Узбекистана 2005

Сезон 2007

Лига чемпионов АФК 2007 
 Участник: Пахтакор (Ташкент) — чемпион Узбекистана 2006

 Участник: Нефтчи (Фергана) — второй призёр чемпионата Узбекистана 2006

Сезон 2008

Лига чемпионов АФК 2008 
 Участник: Пахтакор (Ташкент) — чемпион Узбекистана 2007

 Участник: Курувчи (Ташкент) — второй призёр чемпионата Узбекистана 2007

Сезон 2009

Лига чемпионов АФК 2009 
 Участник: Бунёдкор (Ташкент) — чемпион Узбекистана 2008

 Участник: Пахтакор (Ташкент) — второй призёр чемпионата Узбекистана 2008

Кубок АФК 2009 
 Участник: Нефтчи (Фергана) — третий призёр чемпионата Узбекистана 2008

Примечания

Источники 
 Asian Club Competitions 2000/2001
 Asian Club Competitions 2001/2002
 Asian Club Competitions 2002/2003
 Asian Club Competitions 2004
 Asian Club Competitions 2005
 Asian Club Competitions 2006
 Asian Club Competitions 2007
 Asian Club Competitions 2008
 Asian Club Competitions 2009

Футбольные клубы Узбекистана в Азиатских кубках